Геловінтаун — це серія фільмів у жанрі наукової фентезі про дивовижне місто Геловінтаун.

Фільми 

 Геловінтаун — оригінальний фільм Disney Channel, прем'єра якого відбулась у 1998 році.
 Геловінтаун II: Помста Калабара — американський телефільм 2001 року для дитячої та підліткової аудиторії.
 Геловінтаун 3 — оригінальний телефільм Disney Channel 2004 року